Актобе (устар. Актюба) — река, протекает в Актюбинской области Казахстана. Устье реки находится в 37 км по правому берегу реки Эбита. Длина реки составляет 26 км.

Примечания 

Бассейн Урала
Реки Актюбинской области